La Plana és una masia situada al municipi d'Olius, a la comarca catalana del Solsonès, a la vora del pantà de Sant Ponç.

Masies d'Olius